Loser signifie perdant en anglais. Le terme est parfois repris en français pour désigner une personne ayant particulièrement échoué socialement et/ou professionnellement.

Cinéma et télévision 
 Loser est un film américain réalisé par Amy Heckerling en 2000.
 The Losers est un film américano-français réalisé par Sylvain White en 2010.

Musique 
 Loser est une chanson de Beck présente sur l'album Mellow Gold sorti en 1993.
 Loser est une chanson du groupe 3 Doors Down présente sur l'album The Better Life sorti en 2001.
 Loser est une chanson du groupe Ayreon présente sur l'album The Human Equation sorti en 2004.
 Loser est une chanson du groupe Plastiscines présente sur l'album Lp1 sorti en 2007.
 Loser Like Me est une chanson spécialement écrite pour les régionales, par la chorale Glee présente dans l' de la .

Divers 
  est un roman de Jerry Spinelli publié en 2002.
 Loser est une montagne située dans le land de Styrie, en Autriche.